Queckbronn zu Weikersheim
 Querbach zu Kehl

!Q
Dorfer und Ortsteile in Baden-Württemberg Q
BadenWurttemberg Q